

Biografia 
Governò dal 1º luglio 1963 al 12 gennaio 1964. Il 19 dicembre 1963, Zanzibar divenne indipendente dal Regno Unito e si costituì una monarchia costituzionale sotto Jamshīd. Questa situazione ebbe vita breve: durante la cosiddetta Rivoluzione di Zanzibar del gennaio del 1964 il sultano fu rovesciato e mandato in esilio in Regno Unito.

Famiglia 
Jamshīd si sposò due volte ed ebbe 7 figli:
 Principe Sayyid ʿAlī bin Jamshīd Āl Saʿīd (1956).
 Sayyida Matuka bint Jamshīd Āl Saʿīd (1957).
 Sayyid Khalīfa bin Jamshīd Āl Saʿīd (1960).
 Sayyid ʿAbdullāh bin Jamshīd Āl Saʿīd (1962).
 Sayyid Waṣfī bin Jamshīd Āl Saʿīd (1972).
 Sayyida ʿAdla bint Jamshīd Āl Saʿīd (1973).
 Sayyid Gharīb bin Jamshīd Āl Saʿīd (1975).

Ascendenza

Onorificenze

Onorificenze di Zanzibar

Onorificenze straniere

Note

Voci correlate 
 Sultanato di Zanzibar
 Rivoluzione di Zanzibar

Altri progetti 

Sultani di Zanzibar